Ле-Кротуасский договор () — договор между королём Франции Людовиком XI и герцогом Бургундии Карлом Смелым, подписанный 3 октября 1471 года в городе Ле-Кротуа в Пикардии.

История 
Франко-бургундский конфликт достиг апогея с подписанием Пероннского договора в 1468 году, который подтвердил Аррасский договор 1435 года и Конфланский договор 1465 года. Кротуанский договор был направлен на восстановление мира между двумя сторонами.

Договор предусматривал:
 передачу Бургундии городов Амьен, Сен-Кантен, Руа и Мондидье;
 передачу Бургундии превств Виме и Фуйуа-ан-Бовези;
 выдачу Бургундии коннетабля Людовика Люксембургского и графа Неверского Жана II;
 женить дофина Карла на Марии Бургундской.

Смерть 24 мая 1472 года участника Лиги и герцога Берри и Гиени Карла побудила Людовика XI не соблюдать подписанный договор, и Амьен с Сен-Кантеном не были переданы.

Примечания 

Ле-Кротуа
Международные договоры XV века
Появились в 1471 году
События 3 октября
Октябрь 1471 года
XV век во Франции